

Фонетика 
 Аспирация в фонетике — см. Придыхание

Медицина 
 Аспирация (медицина) () — эффект «засасывания», возникающий из-за создания пониженного давления. Например, при отсутствии сознания возможна аспирация желудочного содержимого в дыхательные пути, что может послужить причиной ателектаза или аспирационной пневмонии.
 Аспирация (методика) — часто используемый в медицинском контексте термин для процедур, в которых используется вакуум для забора биологического материала или жидкости при помощи аспиратора. Например, аспирационная биопсия, аспирация содержимого желудка.
 Вакуумная аспирация — метод прерывания беременности на малых сроках при помощи вакуумного отсоса, так называемый «мини-аборт».

Производство 
 Аспирация (вентиляция) — одно из применений вентиляции, когда вместе с удаляемым газом уносятся мелкие частицы (твёрдые, каплеобразные), вредные при вдыхании для человека и животных.